Németország
Hausen, település Türingia tartományban
Hausen, település Rajna-vidék-Pfalz Birkenfeld járásában
Hausen, település Rajna-vidék-Pfalz Neuwied járásában
Hausen, település Bajorországban, Forchheim járásban
Hausen, település Bajorországban, Kelheim járásban
Hausen, település Bajorországban, Miltenberg járásban
Hausen, település Bajorországban, Rhön-Grabfeld járásban
Hausen, 1971. január 1-jéig önálló település, ma Pohlheim város egyik kerülete
Hausen, a Német-római Birodalom egyik egysége az 1500-as években a Sváb körzetben
Hausen, a Német-római Birodalom egyik egysége az 1500-as években a Frankóniai körzetben